Чемас има више значења:

 Општина Чемас (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чемас (Чемас, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику